

События 
 Кастилия. Основан монастырь Санта Мария дель Пуэрто.
 Начало правления Болгарского хана Пресиана.
 Присоединение Херсонеса к Византийской империи. Греко-болгарская война.
 Битва между хуррамитами и арабами у горы Хаштадсар.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 836 году
 Аль-Мунтасир Биллах — правитель из династии Аббасидов.
 21 июня — Ибн ар-Руми, арабский поэт и писатель.
 Константин I (король Шотландии).
 Сабит ибн Курра — астроном, математик, механик и врач IX века.
 Фудзивара-но Мотоцунэ — японский политический деятель периода Хэйан.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 836 году
 Адальрам (архиепископ Зальцбурга) — прелат начале IX века, архиепископ Зальцбургский.
 Аснар I Санше — граф Васконии.
 31 августа — Вала Корвейский, франкский аббат.
 6 апреля — Вальтгауд, епископ Льежа.
 30 декабря — Ламберт I (граф Нанта), граф Нанта и маркграф (префект) Бретонской марки.
 Маламир — канасюбиги (хан) Болгарии.
 Матфрид (граф Орлеана).
 Партечипацио, Джованни I — 12-й венецианский дож.

См. также